Municipio de Point puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Point (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Woodruff.
 Municipio de Point (condado de Posey, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Posey.
 Municipio de Point (condado de Northumberland, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Northumberland.